Benton může být:

 Benton County – rozcestník

příjmení
 Michael J. Benton (* 1956) – britský paleontolog a profesor
 Robert Benton (* 1932) – americký filmový scenárista, režisér a producent
 Thomas Hart Benton (1889–1975) – americký malíř
 Walter Benton (1930–2000) – americký jazzový saxofonista

místa
 Fort Benton – město v Montaně v USA

Související články 
 Bentonit – hornina